Pseudonychocamptus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Lang 1944. Pseudonychocamptus ingår i familjen Laophontidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Pseudonychocamptus